Le traitement de l'eau peut signifier :

 le traitement des eaux usées, aussi appelées eaux résiduaires. Des eaux usées ou d'autres sont épurées en vue de rejets (effluents) ;
 le traitement de l'eau, en vue d'obtenir une eau potable ou idoine à la consommation humaine. Un traitement primaire est complété par une purification de l'eau ou filtration ou production d'eau potable.

Dans les deux cas, on parle de traitement primaire, secondaire et tertiaire, suivant le processus.

 Le traitement de l'eau industrielle pour le traitement de l'eau utilisée en industrie, souvent en circuit fermé.

Le traitement de l'eau peut signifier aussi l'utilisation de procédés afin de limiter la formation de tartre. Les procédés conventionnels de traitement de l'eau contre le tartre sont l'adoucissement ou l'osmose inverse. Les procédés non conventionnels destinés à limiter la formation des dépôts de carbonate de calcium sont le magnétisme, l'électromagnétisme, l'électrolyse et les résines catalytiques macroporeuses.